Le Dernier Vol peut faire référence à :

 Le Dernier Vol (The Last Flight), film américain de William Dieterle sorti en 1931 ;
 Le Dernier Vol, film français de Karim Dridi sorti en 2009 ;
 Le Dernier Vol, album du trio Joubran et Chkrrr sorti en 2009 ;
 Le Dernier Vol (The Last Flight) ou Le Lâche, dix-huitième épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension.